Chilodontidae Eigenmann, 1903 – rodzina ryb kąsaczokształtnych
 Chilodontidae Macalister, 1876 – rodzina orzęsków (nazwa nieakceptowana)
 Chilodontidae Wenz, 1938 – rodzina ślimaków